WilliamsF1, prej znan kot Williams Grand Prix Engineering, je moštvo Formule 1, ki je osvojilo devet konstruktorskih naslovov, prvega v sezoni 1980, zadnjega pa v sezoni 1997. Moštvo sta ustanovila in ga vodita Sir Frank Williams in Patrick Head, prvič pa so nastopili na Veliki nagradi Argentine 1978. Švicar Clay Regazzoni je zmagal prvo dirko za Williams na Veliki nagradi Velike Britanije 1979. V sezoni 1997 je Kanadčan Jacques Villeneuve dosegel 100. zmago moštva, kar jih je dokončno uvrstilo med Velika tri moštva Formule 1, poleg Ferrarija in McLarna. Vse Williamsove šasije imajo oznako FW in številka, FW po lastniku moštva Franku Williamsu.

Moštvo Williams Grand Prix Engineering je bilo ustanovljeno v sezoni 1977, po dveh glede na dosežke moštva WilliamsF1 neuspešnih poskusih v Formuli 1, Frank Williams Racing Cars in Walter Wolf Racing.

Mnogi znani dirkači so dirkali za Williams, tudi Finec Keke Rosberg, Britanca Nigel Mansell in Damon Hill, Francoz Alain Prost in Brazilec Ayrton Senna. Po Sennini smrtni nesreči z Williamsom na Veliki nagradi San Marina 1994, so bili Frank Williams, Patrick Head in dizajner Adrian Newey obtoženi smrti iz malomarnosti. Sodni proces se je končno zaključil leta 2005 in Williams, Head in Newey so bili oproščeni krivde.

Williams je dirkal z motorji mnogih znanih proizvajalcev motorjev, največ uspeha pa jim je prinesel Renaultov, saj je Williams-Renault osvojil kar pet od Williamsovih devetih konstruktorskih naslovov.

Pregled rezultatov zadnjih sezon 

|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW33
|rowspan="3"| Cosworth CA2011 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
|
|
!rowspan="3"| 5
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|
|
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW34
|rowspan="3"| Renault RS27-2012 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
!rowspan="3"| 76
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 19
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|-
|align="left"|  Bruno Senna
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 22
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW35
|rowspan="3"| Renault RS27-2013 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|
!rowspan="3"| 5
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW36
|rowspan="3"| Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
|
|
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 320
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 3.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW37
|rowspan="3"| Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
|
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 257
|style="background:#FFDF9F;" rowspan="3"| 3.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW38
|rowspan="3"| Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 138
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 20
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|-
!rowspan="4"|
|rowspan="4"|FW40
|rowspan="4"|Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="4"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="4"|83
!rowspan="4"|5.
|-
|align="left"| Lance Stroll
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|15†
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#FFDF9F;"|3
|style="background:#DFFFDF;"|10
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|7
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|6
|style="background:#CFCFFF;"|16
|style="background:#CFCFFF;"|18
|
|-
|align="left"| Felipe Massa
|style="background:#DFFFDF;"|6
|style="background:#CFCFFF;"|14
|style="background:#DFFFDF;"|6
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#CFCFFF;"|13
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#DFFFDF;"|10
|WD
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#DFFFDF;"|8
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#DFFFDF;"|10
|style="background:#DFFFDF;"|9
|style="background:#CFCFFF;"|11
|style="background:#DFFFDF;"|7
|style="background:#DFFFDF;"|10
|
|-
|align="left"| Paul di Resta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW41
|rowspan="3"| Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 7
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"| Lance Stroll
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17†
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 13
|-
|align="left"| Sergej Sirotkin
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| FW42
|rowspan="3"| Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 1
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"| George Russell
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 17
|-
|align="left"| Robert Kubica
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 19
|}

Zunanje povezave 

 Uradna stran Williamsa

Konstruktorji Formule 1
Williams
Športna moštva, ustanovljena leta 1977